Раккит () — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт, входит в район Виттенберг, и подчиняется управлению Кемберг.

Население составляет 659 человека (на 31 декабря 2008 года). Занимает площадь 18,99 км². Официальный код — 15 1 71 057.

Коммуна подразделяется на 2 сельских округа.

История 
Первое упоминание о поселение относится к 1004 году.

1 января 2010 года, после реформирования, Раккит стал общиной городского округа Кемберг.

Примечания

Ссылки 
 Раккит на сайте Кемберга

Города Саксонии-Анхальт